Габриэль Бланка ( или , или , 1954) — испанский ботаник.

Биография 
Габриэль Бланка родился в 1954 году.

Он провёл часть своей академической и научной деятельности в Университете Гранады.

В 1980 году была опубликована его работа Dos táxones nuevos del género Centaurea L. и его работа Notas cariosistemáticas en el género Centaurea L. Sect. Acrocentroi-des Willk. I.

В 1981 году была опубликована его работа Notas cariosistemáticas en el género Centaurea L. sect. Willkommia G. Blanca. II. Conclusiones.

Научная деятельность 
Габриэль Бланка специализируется на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1980. Dos táxones nuevos del género Centaurea L. Anales Jard. Bot. Madrid 36: 143—152.
 1980. Notas cariosistemáticas en el género Centaurea L. Sect. Acrocentroi-des Willk. I. Anales Jard. Bot. Madrid 36: 349—369.
 1981. Notas cariosistemáticas en el género Centaurea L. sect. Willkommia G. Blanca. II. Conclusiones. Anales Jará. Bot. Madrid 38 (l): 109—125.
 Cabezudo Artero, B; S Talavera Lozano, G Blanca López, M Cueto Romero, B Valdes Castrillón, JE Hernandez Bermejo, C Rodríguez Hiraldo, D Navas Fernández, C Vega Duran. 2005. Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía. Sevilla, España. Ed. Consejería Medio Ambiente. 126. ISBN 84-96329-62-3.
 Bañares, Á; G Blanca, J Güemes, JC Moreno & S Ortiz (eds.) 2004. Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España: Taxones Prioritarios. Madrid, España. Ed. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente. Vol. 1: 582-583. ISBN 84-8014-521-8.
 Blanca, G (editor), MR López Onieva, J Lorite, MJ Martínez Lirola, J Molero Mesa, S Quintas, M Ruiz Girela, M de los Á Varo, S Vidal. 2001. “Flora amenazada y endémica de Sierra Nevada” Ed. Editorial Universidad de Granada.

Примечания

Ссылки 
 Gabriel Blanca Lypez 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Испании